К'ініч-Б'алам-Чапаат (16 квітня 606 — 668)— ахав царства Попо' у 615—668 роках. Ім'я перекладається як «Сонячний-Ягуа-Сколопендра».

Життєпис 
Про батьків та відповідно попередника немає відомостей. Народився в день 9.8.12.14.17, 7 Кабан 15 Во (16 квітня 606 року). Ще дитиною став ахавом у 615 році. Церемонія інтронізації відбулася в день 9.9.1.13.11, 10 Чувен 9 К'аяб (2 лютого 615 року).

В честь закінчення к'атуна в день 9.10.0.0.0, 1 Ахав 8 К'аяб (27 січня 633 року) було створено монумент, що позначається сьогодні як Фрагмент 34, на якому описується затвердження К'ініч-Б'алам-Чапаатом декількох осіб на посадах ах-к'ухуунів і нуунів.

З нагоди закінчення наступного к'атуна в день 9.11.0.0.0, 12 Ахав 8 Кех (14 жовтня 652 року) було встановлено Монумент 9, але напис на ньому сьогодні дуже сильно зруйнована. Остання згадка про К'ініч-Б'алам-Чапаата пов'язано зі святкуванням закінчення однієї восьмої частини к'атуна 9.11.12.9.0, 1 Ахав 8 Кумк'у (8 лютого 665 року) і міститься на стелі, яка була знайдена в Пестаці, невеликому городищі, розташованому неподалік від Тоніно. Вважається, що помер у 668 році.

Джерела 
 Martin S., Grube N. Chronicle of the Maya Kings and Queens: Deciphering the Dynasties of the Ancient Maya. Second edition. — L.; N.Y., 2008 — Р. 179

Царі Тоніни